Orlov má více významů:

místopisné jméno
 Orlov (Jistebnice) – vesnice a místní část města Jistebnice v okrese Tábor
 Orlov (Mysletín) – osada, část Mysletína v okrese Pelhřimov
 Orlov (Příbram) – vesnice a místní část města Příbram
 Orlov (Vračovice-Orlov) – část obce Vračovice-Orlov v okrese Ústí nad Orlicí
 Orlov (okres Stará Ľubovňa) – obec v okrese Stará Ľubovňa na Slovensku
 Orlov (Rusko) – okresní město v Kirovské oblasti v Rusku
 Orlov (kráter) – kráter na Měsíci

příjmení osob
 Orlov (šlechtický rod) (Орлóв) – ruský šlechtický rod
 Orlov (příjmení) – ruské příjmení

ostatní
 Orlov (diamant) neboli Velký Mogul – nejvzácnější indický diamant

Podobné jméno 
 Orlovy
 Orlovice (hrad) – hrad nad obcí Orlovice v okrese Vyškov

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno